The Rivieras ist der Name folgender US-amerikanischen Musikgruppen:

 The Rivieras (Doo-Wop-Band) aus New Jersey
 The Rivieras (Surf-Rock-Band) aus Indiana